Elaan est un film indien réalisé par Mehboob Khan et sorti en 1947.
 Elaan est un film indien réalisé par K. Ramanlal en 1971.
 Elaan est un film indien réalisé par Guddu Dhanoa en 1994.
 Elaan est un film indien réalisé par Vikram Bhatt en 2005.